Steele County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Steele County, Minnesota 
 Steele County, North Dakota